

Вулиця Капітана Яроша () — вулиця у Брні
 Вулиця Капітана Яроша () — вулиця у Карлових Варах
 Вулиця Капітана Яроша () — вулиця у Плзні
 Набережна Капітана Яроша () — вулиця у Празі
 Вулиця Капітана Яроша () — вулиця в Усті-над-Лабем

Вулиця Отакара Яроша — вулиця у Харкові
Вулиця Отакара Яроша —  вулиця у селі Соколове Зміївського району.

Вулиця Отакара Яроша () — вулиця у місті Бузулук

Вулиці, названі на честь людей